Az 1933-as magyar gyeplabdabajnokság az ötödik gyeplabdabajnokság volt. A bajnokságban nyolc csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Ütött gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Nemzeti Sport 1933.11.28. és 12.04.

Magyar gyeplabdabajnokság
Magyargyeplabdabajnoksag